Adrasztosz (görög betűkkel Ἄδραστος) argoszi király Talaosz és Lüszimakhé (Abasz leánya) vagy Lüszianassza (Polübosz leánya) fia. Argosz három párhuzamos dinasztiája közül a biantidák közé tartozott, férfiágon utolsóként. A Hetek hadjáratának (Thébaisz) résztvevője és vezetője.

Élete 
Adrasztosz a három részre szakadt Argosz királya, Biasz és Abasz leszármazottja volt. Apját követte a trónon. Felesége Amphithea lett, aki vagy Prónax leánya, akit viszont szintén Talaosz fiaként említenek, vagyis a felesége az unokhahúga, vagy más változat szerint a sziküóni Polübosz leánya volt, akinek révén Adrasztosz és fia a sziküóni héroszok közé is emelkedett, a városban még nagyon hosszú ideig tisztelték.

Békés uralkodását két menekült királyfi forgatta fel, akik különböző okokból és helyről, de csaknem azonos időben menekültek Argoszba. Tüdeusz Kalüdónból, Polüneikész pedig Thébaiból érkezett. Tüdeusz valamilyen gyilkosságot követett el a kalüdóni vadkanvadászat során, bár a különböző ókori szerzők különböző személyeket és eseményeket adnak meg. Polüneikész viszont azért menekült Thébaiból, mert bátyja, Eteoklész a megállapodásukat felrúgva az éves trónváltást megtagadta. Adrasztosz befogadta őket és menedéket nyújtott nekik, sőt egy jóslat miatt két leányát férjhez adta hozzájuk. A jóslat szerint ugyanis Déipülét és Argeiát egy vaddisznóhoz és egy oroszlánhoz kell adnia, a két herceg pedig oroszlános és vaddisznós pajzsot hordott és mindjárt első találkozásuk alkalmával összetűzésbe keveredtek, és Adrasztosznak kellett szétválasztani őket.

Hetek és epigonok háborúja 
Adrasztosz Polüneikész kérésére hadjáratot indított Thébai és Eteoklész ellen, ez a híres Hetek hadjárata. Odafelé haladtukban Lükurgosz nemeai király meghalt fia emlékére játékokat rendeztek, ami a Thébaisz szerint a nemeai játékok elsője. Ezen a versenyen Adrasztosz a kocsihajtást nyerte meg. Az ostrom során Thébai hét kapujából Adrasztosznak a Homolóisz-kapu jutott.

Ez a vállalkozás sikertelen volt, Adrasztoszon kívül a kalandban részt vevő minden vezér meghalt, beleértve Tüdeuszt és Polüneikészt is, bár Adrasztosz életét is csak a Poszeidón és Démétér nászából származó ló, Areión mentette meg. A háború végére már gyűlölte vőit azért, mert belerángatták ebbe az akcióba, ezért amikor Tüdeusz megsebesült, szándékosan adta oda neki Melanipposz levágott fejét, ismerve az ifjú harcos jellemét. Az argoszi sereg és a Hetek holttestei temetetlenül maradtak Tébai falai előtt, mert Kreón nem engedte eltemetni őket. Kivéve Polüneikészt, akit Antigoné temetett el titokban, valamint Tüdeusz, akit Maión. A holtak tisztességes eltemetése miatt Thészeusztól kért segítséget Athénban. Az athéniak elfoglalták Thébait és eltemették a halottakat.

Déipülének és Argeiának már a hadjárat előtt született gyermekük Tüdeusztól és Polüneikésztől. A gyermekek felnövekedvén bosszút kívántak állni a Hetek sikertelenségén, ezért mind a hét hadvezér egy-egy fia elindult az epigonok hadjáratára. Ekkor bevették a várost, Thébaiban Polüneikész fia, Therszandrosz lett a király. Tüdeusz fia, Diomédész pedig feleségül vette Aigialeiát, aki vagy Adrasztosz vagy Aigaileusz leánya.

Halála 
A hadjárat kezdetén Adrasztosz mindenképp Amphiaraosz segítségét kívánta igénybe venni, aki leánytestvérének férje, azaz a sógora volt. Amphiaraosz azonban jósképességgel rendelkezett és előre látta a kudarcot, ezért nem akart menni. Adrasztosz Eriphülén keresztül vette rá végül. A Hetek háborújában a holtak közt volt Amphiaraosz is, bár egyes mítoszváltozatokban a halála előtti pillanatokban Zeusz elragadta és élve az Alvilágba vitte. Később Thészeusznak elismerte, hogy hibázott a háború indításában, de a görög sorsfelfogásra jellemző módon a Hetek közt egyedül túlélő Adrasztosz tíz évvel később, az epigonok hadjárata során fizetett meg Amphiaraoszért. Ebben a háborúban senki más nem halt meg, csak Adrasztosz fia, Aigialeusz. Adrasztosz a hír hallatán belehalt bánatába vagy öngyilkos lett. Trónját Tüdeusz fia, Diomédész vette át, aki egészen a trójai háborúig uralkodott Argoszban.

Családja

Források 
 Apollodórosz: Mitológia, 1-VIII.5–6; 1-IX.13; 3-VI.1–8; 3-VII.1
 

Argosz
A Hetek és az epigonok